Die Abkürzung RRK steht für:

 Regenrückhaltekanal
 Rüsselsheimer RK

RRK